Есенбай Дуйсенбаев (15 мая 1940—2011) — казахский и советский поэт, журналист, почётный деятель культуры Казахстана, почётный гражданин города Актобе.

Биография 
Родился в ауле Калдайбек Байганинского района Актюбинской области Казахской ССР. После окончания в 1963 филологического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова работал учителем в школе, затем ушел в журналистику.

Работал журналистом, заместителем редактора районной, затем заведующим отделом культуры Актюбинской областной газеты «Коммунизм жолы», в республиканских изданиях «Жалын», «Ана тілі», «Өлке», «Раритет», «Білім», старшим редактором издательства «Жазушы».

Творчество 
Есенбай Дуйсенбаев — автор сборников стихов, прозаических произведений. Дебютировал циклом стихов в 1967 в сборнике молодых поэтов «Караван юных», за который был тогда же удостоен премии ЦК ЛКСМ Казахстана.

Избранная библиография 
 «Боз ала таң — боз торғай»,
 «Рассвет и жаворонок»,
 «От чистого сердца»,
 «Безбрежная ширь»,
 «Учбулак»,
 «Чистое небо»,
 «Белые паруса»,
 «Наше поколение» ,
 автобиографическая повесть «Естелік» и др.

Награды и премии 
 премии ЦК ЛКСМ Казахстана (1967),
 премия Союза писателей Казахстана,
 главный приз юбилейного республиканского поэтического конкурса, посвященного 150-летию Абая,
 международная премия имени Жамбыла Жабаева,
 международная премия имени Ильяса Жансугурова.
 медаль «За трудовое отличие» (Казахстан),
 почётный гражданин г. Актобе

Ссылки 
 Есенбай Дуйсенбаев 

Поэты СССР
Поэты Казахстана
Казахские поэты
Почётные граждане Актобе
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби